Ли Бён Ук (, 7 ноября 1954) — корейский боксёр минимальной весовой категории, выступал за сборную КНДР во второй половине 1970-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Монреале, бронзовый призёр Олимпиады в Москве, победитель многих международных турниров и национальных первенств.

Биография 
Ли Бён Ук родился 7 ноября 1954 года, уже в раннем детстве начал активно заниматься боксом. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1973 году, когда в минимальном весе выиграл чемпионат Вооружённых сил стран восточного блока — впоследствии повторил это достижение ещё пять раз (1973—1979). Благодаря череде удачных выступлений в 1976 году удостоился права защищать честь КНДР на летних Олимпийских играх в Монреале — в полуфинале победил крепкого тайского бойца Паяо Поонтарата, но в решающем матче со счётом 1:4 уступил кубинцу Хорхе Эрнандесу.

Получив серебряную олимпийскую медаль, Ли продолжил выступать на высоком уровне. В 1980 году прошёл квалификацию на Олимпийские игры в Москву, где сумел дойти до стадии полуфиналов, проиграв 0:5 советскому боксёру Шамилю Сабирову. Вскоре после этих соревнований Ли Бён Ук принял решение завершить карьеру спортсмена.

Ссылки 
 

Боксёры КНДР
Боксёры 1970-х годов
Боксёры минимальной весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года